Пётр Казанский: Казанский, Пётр Гаврилович (в монашестве Платон; 1792—1865) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Тверского Желтикова монастыря.
 Казанский, Пётр Евгеньевич (1866—1947) — русский правовед.
 Казанский, Пётр Иванович (1840—1913) — русский богослов; педагог.
 Казанский, Пётр Симонович (1819—1878) — русский богослов и историк.